Neudörfel ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Neudörfel (Aue-Bad Schlema), Ortsteil der Stadt Aue-Bad Schlema, Sachsen
 Neudörfel (Glashütte), Ortsteil der Stadt Glashütte, Sachsen
 Neudörfel (Malschwitz), ehemaliger Ortsteil von Malschwitz, Sachsen
 Neudörfel (Pöhl), Ortsteil von Pöhl, Sachsen
 Neudörfel (Räckelwitz), Ortsteil von Räckelwitz, Sachsen
 Neudörfel (Weida), Ortsteil von Hohenölsen in der Stadt Weida, Thüringen
 Rennersdorf-Neudörfel, Ortsteil von Stolpen, Sachsen
 ein im Jahr 1923 in Neuschönburg umbenannter Ortsteil von Mülsen-Ortmannsdorf, Sachsen, siehe Mülsen #Eingemeindungen

in Frankreich:
 von 1915 bis 1918 die Gemeinde Neufvillage im Département Moselle

in Polen:
 bis 1945 die heutige Ortschaft Nowa Wioska (Krzyżanowice), Gmina Krzyżanowice, Woiwodschaft Schlesien
 bis 1945 die Ortschaft Nowa Wioska (Gubin), Gmina Gubin, Woiwodschaft Lebus

in Tschechien:
 Ortsteil Česká Ves von Město Albrechtice, Okres Bruntál
 Ortsteil Nová Ves von Lovečkovice, Okres Litoměřice
 Ortsteil Nová Ves von Snědovice, Okres Litoměřice
 Ortsteil Nová Ves von Teplice, Okres Teplice
 Ortsteil Nová Véska von Norberčany, Okres Olomouc
 Ortsteil Nová Víska von Dolní Poustevna, Okres Děčín
 Ortsteil Nová Víska (Nová Ves) von Nová Ves, Okres Liberec
 Ansiedlung Nová Ves (Odry) von Odry, Okres Nový Jičín
 Ansiedlung Nová Véska (Vlčice) von Vlčice, Okres Jeseník
 Böhmisch Neudörfel, Ortsteil von Chlumec, siehe Český Újezd, Okres Ústí nad Labem
 Deutsch Neudörfel (Podhoří), Ortsteil von Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem
 Kratzau-Neudörfel, Ortsteil von Chrastava, siehe Víska (Chrastava), Okres Liberec

Siehe auch:
 Neudörfl
 Neudörfles